Diese Liste enthält alle Spiele der ivorischen Fußballnationalmannschaft der Frauen. Gelistet werden alle von der FIFA als offizielle Länderspiele anerkannten Spiele.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
= Spiel auf neutralem Platz 
 WM = Weltmeisterschaft
 AM = Afrikameisterschaft
 n. V.= nach Verlängerung
 i. E.= im Elfmeterschießen
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der ivorischen Mannschaft
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der ivorischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Remis (Unentschieden)

1988 bis 2015

2016 bis 2021

Einzelnachweise 

Elfenbeinkuste
!